(†811) - imperador bizantino.
 Nicéforo I de Constantinopla (†815) - "São Nicéforo", patriarca de Constantinopla.
 Nicéforo I de Jerusalém (†1048) - patriarca de Jerusalém.

Ver também